Pontomalota är ett släkte av skalbaggar. Pontomalota ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kortvingar
Pontomalota